Der Deutsche Marketing Verband e.V. (DMV) mit Sitz in Düsseldorf ist der Berufsverband des Marketing-Managements und die Dachorganisation der 62 Marketing Clubs in Deutschland. Er vertritt die Interessen von über 14.000 Führungskräften und marketingorientierten Unternehmen. Das Ziel des 1956 gegründeten Verbandes ist die Verbreitung des Marketingbewusstseins in Wirtschaft und Gesellschaft.

Allgemeines 
Der Aufbau des Deutschen Marketing Verbandes ist eng verbunden mit der Entwicklung des Marketing in Deutschland. Seit seiner Gründung 1956 hat der Verband die Verbreitung der damals noch jungen Lehre vom "Unternehmenserfolg durch Marktorientierung" entscheidend vorangetrieben. Mit seinen Aktivitäten rund um das Marketing hat er Maßstäbe für viele Branchen gesetzt und neue Themen und Trends aufgezeigt, wie seit 1973 mit dem „Deutschen Marketing Tag“, dem Treffpunkt der Marketing-Manager. Im Deutschen Marketing Verband geht das Networking über die eigenen Stadtgrenzen der regionalen Marketing-Clubs hinaus: Das Knüpfen von bundesweiten Netzwerken ergibt sich vor allem bei den großen nationalen Veranstaltungen „Deutscher Marketing Tag“ und „Deutscher Marketing Preis“.

Der Führungskräftenachwuchs ist im DMV als Junior Marketing Professional (JuMP) organisiert. Jährlich treffen sich Junioren aus ganz Deutschland zu der nationalen JuMP-Tagung und zum nationalen JuMP-Camp. Daneben werden wichtige Club-Ereignisse in der monatlich erscheinenden Marketingzeitschrift Absatzwirtschaft veröffentlicht.

Seit November 2013 ist Ralf E. Strauß Präsident des Deutschen Marketing Verbands. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen des Deutschen Marketing Verband e.V. am 25. April 2015 in Bamberg, wurde Ralf E. Strauß in seinem Amt als Präsident bestätigt. Die Wahl des neuen Vorstandes fand ebenfalls im Rahmen der Neuwahlen statt. Dieser setzt sich aus 8 Mitgliedern zusammen und wird laut Satzung alle 2 Jahre neu gewählt. In den Vorstand sind gewählt Helmut Loerts-Sabin, Hans Piechatzek, Jamal Khan, Taina Temmen, Michael Vagedes, Marko Sarstedt, Steffen Köster und Jan Hansen. Geschäftsführerin war Ariane Derks. Neuer Geschäftsführer seit November 2020 ist Florian Möckel.

Marketing Clubs Deutschland 
Es gibt in Deutschland 65 Marketing Clubs, die sich dabei sich als regionale Kompetenzzentren und Treffpunkte zum Erfahrungsaustausch verstehen. Die Marketing Clubs selbst organisieren unter anderem Preisverleihungen, wie z. B. das Goldene Brandeisen und die Frankfurter Sprungfeder auf der Marken Gala in Frankfurt, den Wissenschaftspreis in Nürnberg oder den HAMMA-Award in Hamburg.

Liste größerer Marketing Clubs 
 Marketing Club Frankfurt: erster (Gründung 1954) und größter (rund 1.000 Mitglieder) Marketing Club in Deutschland; 50 Veranstaltungen im Jahr inklusive der Marken Gala am letzten Samstag im Oktober, mit Teilnehmern wie Finanzplatz Frankfurt, Frankfurter Sparkasse, Fraport, Messe Frankfurt, Mercedes-Benz, Wirtschaftsförderung Frankfurt
 Marketing Club Hamburg: Veranstaltungen bei Gastgebern wie Deutsche Post, Debeka, NDR
 Marketing Club München: 800 Mitglieder; Mentoring Programm
 Marketing Club Nürnberg: Gründung 1960; ca. 370 Mitglieder; Hauptversammlungsort Gewerbemuseumsplatz in Nürnberg; Förderer: DATEV, N-ERGIE, Bionorica, Sparkasse Nürnberg, Messe Nürnberg, Porsche Zentrum Nürnberg; Vor-Ort-Veranstaltungen beispielsweise bei Tesla, Carrera, Mini oder Porsche
 Marketing Club Stuttgart-Heilbronn: Gründung 1954; rund 500 Mitglieder; Veranstaltungen bei Unternehmen vor Ort wie z. B. Mann + Hummel, Würth, SWR, VfB Stuttgart, Messe Stuttgart
 Marketing Club Saar: Gründung 1962; über 400 Mitglieder; Netzwerk von Führungskräften in Vertrieb und Marketing in der Saar-Lor-Lux Region. regelmäßige Veranstaltungen im Großraum Saarbrücken

Ähnliche Vereine in anderen Ländern 
 Europa: European Marketing Confederation (EMC)
 Österreich: Austrian Marketing Confederation (AMC) (gegründet 2007)
 Schweiz: Swiss Marketing Club (SMC)
 Frankreich: Association Nationale du Marketing und Dirigéants Commerciaux de France
 England: The Chartered Institute of Marketing
 Portugal: Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing
 Tschechien: Czech Institute of Marketing
 Griechenland: Hellenic Marketing Institute
 Holland: Netherlands Institute of Marketing
 Belgien: Stichting Marketing
 Schweden: Swedish Marketing Federation
 USA: Association of National Advertisers

Deutscher Marketing Tag 
Der Deutsche Marketing Tag ist eine Konferenz zu aktuellen Fragen rund um Marketing, Vertrieb und Service. Er wird vom Deutschen Marketing Verband jährlich ausgerichtet. Es nehmen regelmäßig über 2000 Teilnehmer und mehr als 40 Referenten teil. Die Verleihung des Deutschen Marketing Preises findet im Rahmen des Deutschen Marketing Tages statt. Der Deutsche Marketing Preis ist seit 1973 eine Auszeichnung für Spitzenleistungen im deutschen Marketing.

 40. Deutscher Marketing Tag, 28. November 2013, Düsseldorf, „Back into Leadership – mit dem Marketing in die Pole Position“
 41. Deutscher Marketing Tag, 4. Dezember 2014, Hamburg, „Marketing in Digital Transformation“
 42. Deutscher Marketing Tag, 3. Dezember 2015, Stuttgart, „Individualisierung 4.0“
 43. Deutscher Marketing Tag, 24. November 2016, Leipzig, „Marketing goes Agile“
 44. Deutscher Marketing Tag, 23. November 2017, Frankfurt am Main, „#_next_level_marketing“
 45. Deutscher Marketing Tag, 5./6. Dezember 2018, Hannover,  „#marketing_getting_smarter“
 46. Deutscher Marketing Tag, 4./5. Dezember 2019, Düsseldorf, „#marketing_centricity“

Weblinks

Einzelnachweise 

Berufsverband (Deutschland)
Organisation (Marketing)
Gegründet 1956
Verein (Düsseldorf)